Drochlin peut désigner en Pologne :

 Drochlin, village de la voïvodie de Podlachie
 Drochlin, village de la voïvodie de Silésie